Борис Владимирович Блинов:
 Блинов, Борис Владимирович (1909—1943) — советский актёр театра и кино.
 Блинов, Борис Владимирович (1908—1994) — генерал-майор авиации, командир авиационной дивизии дальнего действия.